Die Liste der Mannschaftskader der I liga (Schach) 1992 enthält alle Spieler, die in der  I liga der polnischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1992 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Während Hańcza Suwałki in allen Wettkämpfen die gleichen sechs Spieler einsetzten, spielten bei Miedź Legnica, AZS Politechnika Wrocław, Maraton Warszawa und Górnik 09 Mysłowice je acht Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 80 Spieler zum Einsatz, von denen 48 keinen Wettkampf versäumten.

Punktbester Spieler war Jacek Gdański (Polonia Warszawa) mit 8,5 Punkten aus 10 Partien. Wiesław Janocha (Miedź Legnica) erreichte 8 Punkte aus 10 Partien, Ryszard Skrobek (Hetman Gryfów Śląski) 7,5 Punkten aus 10 Partien. Als einziger Spieler erreichte Zygmunt Bojczuk (Miedź Legnica) 100 %, er spielte drei Partien.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer; ein zusätzliches "W" bezeichnet Frauen
 Titel: FIDE-Titel zum Zeitpunkt des Turniers (Stand: Juli 1992); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeisterin der Frauen, WIM = Internationale Meisterin der Frauen, WFM = FIDE-Meisterin der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Turnierbeginn (Stand: Juli 1992), bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die nationale Wertung eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß FIDE-Elo-Liste vom Juli 1992; LTU = Litauen, POL = Polen, RUS = Russland
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

KS Miedź Legnica

KKS Polonia Warszawa

BBTS Włókniarz Bielsko-Biała

ZKS Stilon Gorzów Wielkopolski

KSz Hetman Gryfów Śląski

AZS Politechnika Wrocław

KSz Hańcza Suwałki

MZKS Pocztowiec Poznań

KS Maraton Warszawa

KS Górnik 09 Mysłowice

WKSz Legion Warszawa

KS Kolejarz Katowice 

Die Mannschaft wurde vor Turnierbeginn zurückgezogen.

Weblinks 
 Übersicht bei olimpbase.org (englisch)
 Übersicht bei szachypolskie.pl (polnisch)

Polnische Mannschaftsmeisterschaft im Schach
Wikipedia:Liste
Schach 1992
Polnische Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1992